Driemanspolder (wijk), wijk in Zoetermeer
 Driemanspolder (sneltramhalte), sneltramhalte in deze wijk
 De Driemanspolder (polder), polder en voormalig waterschap in Zoetermeer